

Religião 
 Santo Amaro — santo lendário da Península Ibérica
 Diocese de Santo Amaro — divisão administrativa da Igreja Católica
 São Mauro — santo católico

Topônimos

Brasil 
 Capitania de Santo Amaro — uma das quinze capitanias hereditárias que compunham o Brasil
 Santo Amaro da Imperatriz — município do estado de Santa Catarina
 Santo Amaro (Bahia) antiga Santo Amaro da Purificação — município no estado da Bahia
 Santo Amaro (distrito de São Paulo) — distrito do município de São Paulo
 Santo Amaro (Recife) — bairro do município do Recife

Portugal 
 Santo Amaro da Boiça — freguesia no concelho de Figueira da Foz
 Santo Amaro (Santa Cruz da Graciosa) — aldeia
 Santo Amaro (São Roque do Pico) — freguesia 
 Santo Amaro (Sousel) — freguesia 
 Santo Amaro (Velas) — freguesia 
 Santo Amaro (Vila Nova de Foz Coa)

Ver também 
 Amaro
 San Amaro

Desambiguações de topônimos